Il singolare femminile del torneo di tennis China Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 4-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Serena Williams (campionessa)
 Svetlana Kuznecova (finale)
 Marija Šarapova (semifinali)
 Vera Zvonarëva (semifinali)

 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Gisela Dulko (quarti di finale)
 Jelena Janković (quarti di finale)
 Jelena Dokić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2004